

Persone 
 Alice Coachman – altista statunitense
 Jonathan Coachman – presentatore, commentatore e giornalista statunitense
 Pete Coachman – giocatore statunitense di baseball

Altro 
 Coachman – isola nella provincia di Terranova e Labrador, in Canada